Pterodactyloidea (derivado das palavras gregas πτερόν (pterón, para o ptéryx usual) "asa" e δάκτυλος (dáktylos) "dedo" que significa "dedo alado", "dedo com asa" ou "asa do dedo") é uma das duas subordens tradicionais de pterossauros ("lagartos alados") e contém os membros mais derivados desse grupo de répteis voadores. Eles apareceram durante o período Jurássico e diferem dos ramforicóides basais (embora parafiléticos) por suas caudas curtas e metacarpos de asa longa (ossos da mão). As formas mais avançadas também não têm dentes e, no final do Cretáceo, todos os pterodactilóides conhecidos eram desdentados.  Muitas espécies tinham cristas bem desenvolvidas no crânio, uma forma de exibição levada a extremos em formas com cristas gigantes, como Nyctosaurus e Tupandactylus. Os pterodáctilos foram os últimos pterossauros sobreviventes quando a ordem foi extinta no final do período Cretáceo, junto com os dinossauros não avianos e a maioria dos répteis marinhos.

"Pterodátilo" também é um termo comum para pterossauros pterodactilóides, embora também possa ser usado para se referir a Pterodactylus especificamente ou (incorretamente) para pterossauros em geral. Exemplos bem conhecidos de pterodáctilos incluem Pterodactylus, Pteranodon e Quetzalcoatlus.

Classificação
Pterodactyloidea é tradicionalmente considerado o grupo de pterossauros de cauda curta com pulsos longos (metacarpo), em comparação com as caudas relativamente longas e os ossos do punho curtos dos pterossauros basais ("ramforinchoides"). Em 2004, Kevin Padian definiu formalmente Pterodactyloidea como um clado baseado em apomorfia contendo aquelas espécies que possuem um metacarpo com pelo menos 80% do comprimento do úmero, homólogo ao de Pterodactylus. Esta definição foi adotada pelo PhyloCode em 2020.

Um subgrupo de pterodáctilos, chamado Lophocratia, foi nomeado por David Unwin em 2003. Unwin definiu o grupo como o ancestral comum mais recente de Pterodaustro guinazui e Quetzalcoatlus northropi, e todos os seus descendentes. Esse grupo foi nomeado devido à presença de uma crista na cabeça na maioria das espécies conhecidas, embora essa característica tenha sido encontrada em pterossauros mais primitivos e provavelmente fosse uma característica ancestral de todos os pterodactilóides.

Existem teorias concorrentes sobre a filogenia dos pterodactilóides. Abaixo está um cladograma que mostra os resultados de uma análise filogenética apresentada por Longrich, Martill e Andres, 2018. Este estudo encontrou os dois agrupamentos tradicionais de ctenochasmatoides e parentes como um grupo de ramificação inicial, com todos os outros pterodactilóides agrupados em Eupterodactyloidea.

Alguns estudos baseados em um tipo diferente de análise descobriram que essa divisão básica em espécies primitivas (arqueopterodactilóides) e avançadas (eupterodactilóides) pode não estar correta. A partir de 2014, Steven Vidovic e David Martill construíram uma análise em que vários pterossauros tradicionalmente considerados como arqueopterodactilóides intimamente relacionados aos ctenochasmatoides podem ter sido mais intimamente relacionados aos ornitocheiroides ou, em alguns casos, estão fora de ambos os grupos. Os resultados de sua análise atualizada de 2017 são mostrados abaixo.

Pterossauros
Filogenética